Southwest District School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southwest District School (Hartford County, Connecticut), ID-Nr. 92000904
 Southwest District School (New Haven County, Connecticut), ID-Nr. 82004363